Hans Popper ist der Name folgender Personen:

* Hans Popper (Mediziner) (Hans Philipp Popper; 1903–1988), österreichisch-US-amerikanischer Mediziner und Hochschullehrer 
 Hans Popper (Fotograf) (1904–1993), österreichisch-US-amerikanischer Fotograf 
 Hans Popper (Jurist) (* 1949), österreichischer Verwaltungsjurist und Krankenkassenmanager